Маржинализм — (франц. marginal — предельный от лат. marginalis — букв.: находиться на краю) 

Маржинализм — теория, объясняющая экономические процессы и явления, исходя из предельных, приростных величин или состояний. 

Точка зрения, позиция, принцип рассмотрения и анализа процессов, явлений исходя из предельных величин и предельных состояний; 
Пребывание в крайнем, предельном состоянии, у некоторой черты, грани.